A Equipe porto-riquenha representa Porto Rico na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Americana I.

Historia 
Porto Rico competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1992. Seus melhores resultados foi atingir os play-offs para Grupo Mundial II em (2005).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Porto-riquenha de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis